Ко́нор Дэ́вид Ко́уди (; ) — английский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Англии.

Клубная карьера 
Конор Коуди — воспитанник футбольного клуба «Ливерпуль». Был капитаном академии и резервистов «Ливерпуля». 17 февраля 2011 года за неделю до своего восемнадцатилетия Коуди был включён в заявку на гостевой матч Лиги Европы против пражской «Спарты», но на поле не появился.

В начале карьеры Коуди одинаково часто и успешно играл как в защите, так и в полузащите. В СМИ его часто сравнивали с Джейми Каррагером. В ответ на это Коуди сказал: 

После того, как Коуди поехал с командой в Прагу, многие ожидали скорого появления игрока в составе первой команды. Однако до конца сезона 2010/11 он только однажды был включен в заявку на матч, когда «красные» встречались с «Бирмингемом».

8 ноября 2012 года Конор дебютировал в первой команде «Ливерпуля», начав со старта матч против «Анжи» в групповом этапе Лиге Европы (0:1). Он отыграл более часа и в середине второго тайма был заменен на Сусо. 12 мая 2013 года состоялся дебют футболиста в АПЛ, когда он вышел на замену в игре против «Фулхэма».

Сезон 2013/14 на правах аренды провёл в клубе «Шеффилд Юнайтед», который выступал в Лиге 1.

6 августа 2014 года стало известно, что «Ливерпуль» расстается с полузащитником. Новым клубом Конора стал английский «Хаддерсфилд Таун», выступающий в Чемпионшипе. Сумма сделки составила 500 тысяч фунтов.

3 июля 2015 года Коуди перешёл в «Вулверхэмптон Уондерерс», подписав с клубом трёхлетний контракт.

8 августа 2022 года о переходе Коуди на правах годичной аренды официально объявил футбольный клуб «Эвертон».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Англии до 16, до 17, до 18, до 19 и до 20 лет. Являлся капитаном юношеской сборной Англии на её победном чемпионате Европы в 2010 году.

8 сентября 2020 года дебютировал за первую сборную Англии в матче Лиги наций УЕФА против сборной Дании. 8 октября 2020 года отметился своим дебютным голом за сборную Англии, поразив ворота сборной Уэльса на 53-й минуте товарищеской встречи (3:0).

Личная жизнь 
Женат на Эми Коуди. У супругов трое сыновей — Генри Коуди (род. август 2015), Фредди Патрик Эдвард Коуди (род. апрель 2017) и Луи Конор Коуди (род. 28 апреля 2019)

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 10 матчей / 1 гол; 7 побед, 1 ничья, 2 поражения.

Достижения

Командные 
 «Вулверхэмптон Уондерерс»
 Победитель Чемпионшипа: 2017/18
 Сборная Англии (до 17 лет)
 Чемпион Европы среди игроков до 17 лет: 2017
 Сборная Англии
 Серебряный призёр Чемпионата Европы: 2020

Личные 
 Символическая сборная Лиги Европы: 2019/20
 Команда сезона Чемпионшипа Английской футбольной лиги: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Эвертон»